Oreoselinum majus är en flockblommig växtart som beskrevs av Garsault. Oreoselinum majus ingår i släktet Oreoselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
majus